Тихенко — українське прізвище.

Відомі носії

 Тихенко Лариса Володимирівна (нар. 1961) — освітянин, кандидат педагогічних наук. Заслужений працівник освіти України.
 Тихенко Сергій Іванович (1896—1971) — правник, доктор юридичних наук. Заслужений діяч науки УРСР.

Українські прізвища
Прізвища на -енко